Gastonia (Észak-Karolina)
Gastonia (Texas)
Gastonia (dinoszaurusz)